Padlí může být:

 Padlí – řád hub z čeledi Erysiphales
 Americké padlí angreštové – choroba ovocných dřevin způsobená houbou Podosphaera mors-uvae
 Evropské padlí angreštu – choroba rostlin způsobená houbou Microsphaera grossulariae
 Padlí jabloňové – choroba rostlin způsobená houbou Podosphaera leucotricha, která napadá především jabloně
 Padlí révy – choroba révy vinné
 Padlí révové neboli moučnatka – houba tuto chorobu způsobující